Бачманово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бачманово — деревня в Косинском районе Пермского края.
 Бачманово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Бачманово — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Бачманово — железнодорожная остановочная платформа на участке Голутвин — Озёры Рязанского направления Московской железной дороги